«Хороший немец» () — художественный фильм Стивена Содерберга. Снят в 2006 году. Экранизация одноимённого романа . Премьера фильма в США состоялась 15 декабря 2006 года, а в Европе он вышел на экраны 1 марта 2007 года. Фильм сделан чёрно-белым и стилизован под ленты 1940—1950-х годов.

Сюжет 
События фильма разворачиваются в 1945 году, сразу по окончании Второй мировой войны в Европе. Американский военный журналист Джейк Гейсмар (Джордж Клуни) приезжает в разрушенный Берлин, чтобы написать о послевоенном городе. Неожиданно для себя он встречает свою бывшую возлюбленную, немку Лину Брандт (Кейт Бланшетт), с которой у него была связь ещё до войны. После этого вокруг Джейка начинают происходить странные вещи: его шофёра находят мёртвым в русской зоне, на него самого нападают неизвестные громилы, Лина темнит и скрывает своё прошлое. Джейк оказывается втянут в борьбу американской и русской разведок за кадры немецких учёных-ракетчиков. 
Лирическая линия фильма напоминает историю Рика и Ильзы из «Касабланки», но с весьма неожиданным финалом.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
 Трейлеры фильма на Apple.com
 О романе Джозефа Кэнона «Хороший немец» на сайте booknik.ru

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-триллеры США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов США
Неонуар
Фильмы США 2006 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о холодной войне
Фильмы о журналистах